Ever Since Eve est le titre de plusieurs films:
 Ever Since Eve, film de Howard M. Mitchell sorti en 1921
 Ever Since Eve, film de George Marshall sorti en 1934
 Bataille de dames (titre original : Ever Since Eve), film de Lloyd Bacon sorti en 1937